Los fósiles son los restos mineralizados de organismos procedentes de épocas remotas o de su actividad.

El término fósil también puede referirse a:
 Combustible fósil, combustible procedente de biomasa producida en eras pasadas, que ha sufrido enterramiento y, tras él, procesos de transformación por aumento de presión y temperatura;
 Fósil lingüístico o palabra fósil, vocablo obsoleto en la lengua, pero que se mantiene en alguna expresión.

Véase también 
 Fossil